Белкучи — топоним.

 Белкучи — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Белкучи — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Сираджгандж.